Esta é uma lista de países por produção de veículos a motor com base na Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA) e outros dados de 2015. Os números incluem automóveis de passageiros, veículos comerciais ligeiros, Micro-ônibus, caminhões, ônibus e ônibus rodoviários.

Ver também 

 Lista de países por veículos per capita
 Indústria automobilística

Indústria automobilística
países por produção de veículos automóveis